Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру Wismilak International 1999, який відбувся уп'яте.

Єлена Костанич і Тіна Писник виграли титул, перемігши у фіналі пару Хіракі Ріка і Юка Йосіда з рахунком 3–6, 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Тіна Кріжан П Вартуш
| RD1-score01-1=1
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= W Fix J Scott
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= А Мискіна С Пітковскі
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ю-Дж Чо М Мастарілова
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=3
| RD1-seed05=3
| RD1-team05= Р Хіракі Ю Йосіда
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Е Фаут М Ваврінец
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Кокто Ж Гусарова
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=5
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Р Гранде С Плішке
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3=7| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К Шнайдер С Талая
| RD1-score11-1=62
| RD1-score11-2=79| RD1-score11-3=1
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= Є Костанич Т Писник
| RD1-score12-1=77
| RD1-score12-2=67
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Т Гарбін А Ванк
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М Гжибовська Т Танасугарн
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= В Чурго К Мароші
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Л Куртуа А Молік
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= W Fix J Scott
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=0
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= А Мискіна С Пітковскі
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=6| RD2-seed03=3
| RD2-team03= Р Хіракі Ю Йосіда
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=77
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=61
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Р Гранде С Плішке
| RD2-score05-1=61
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= Є Костанич Т Писник
| RD2-score06-1=77| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Т Гарбін А Ванк
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=79| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Л Куртуа А Молік
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=67
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=WC
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Р Хіракі Ю Йосіда
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=4
| RD3-team03= Є Костанич Т Писник
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=77
| RD3-score03-3=7
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Л Куртуа А Молік
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=63
| RD3-score04-3=5
| RD4-seed01=3
| RD4-team01= Р Хіракі Ю Йосіда
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=4
| RD4-team02={{nowrap| Є Костанич Т Писник}}
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=6}}

 Кваліфікація 
 Сіяні пари 
{{columns-list|
  Чо Юн Джон /  Моніка Мастарілова (кваліфікаційний матч)
  Ралука Санду /  Ірода Туляганова (1-ше коло)''
}}

 Кваліфікувалися 
  Евелін Фаут /  Мірослава Ваврінец

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 ITF doubles results page 

Парний розряд
Wismilak International, парний розряд